Polonen ou Pölönen peut faire référence à :

Patronyme 
  (1889-1960), guérisseuse traditionnelle finnoise ;
  (1970-), chef d'entreprise finnois ;
 Markku Pölönen (1957-), réalisateur finnois ;
  (1995-), inventeur et compositeur finnois.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme finnois